Gundelfingen es el nombre de varios lugares:

 Gundelfingen, municipio en el distrito de Brisgovia-Alta Selva Negra en Baden-Wurtemberg.
 Gundelfingen, ciudad en el distrito de Dilinga en Baviera.